Carl Fehrman kan syfta på bland andra: 

* Carl Gustaf Fehrman (1746–1798), svensk medaljgravör 
 Carl Fehrman (präst) (1840–1898), svensk präst och politiker
 Carl Fehrman (litteraturhistoriker) (1915–2010), svensk litteraturhistoriker